Slavíček steht für:

 Slavíček, ein tschechischer Berg im Lausitzer Gebirge

Slavíček ist der Familienname folgender Personen:

 Antonín Slavíček (1870–1910), tschechischer Maler
 Bernhard Slavicek (* 1957), österreichischer Basketballspieler
 Karel Slavíček (1678–1735), tschechischer Jesuit, Missionar, Mathematiker, Astronom und Sinologe
 Milivoj Slaviček (1929–2012), jugoslawischer Schriftsteller